Nicholas Naumenko, né le  à Chicago dans l'État de l'Illinois aux États-Unis, est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
En 1992 il est choisi au cours du repêchage d'entrée de la Ligue nationale de hockey par les Blues de Saint-Louis au , .

Palmarès 
 Vainqueur de la Coupe d'Allemagne 2003 avec les Adler Mannheim
 Champion Suisse LNB 2007 avec le HC Bienne

Distinctions 
Western Collegiate Hockey Association
 1995 : nommé dans la première équipe d'étoiles.
 1996 : nommé dans la première équipe d'étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1990-1991|| Mustangs de Rochester || USHL|| 39|| 7|| 8|| 15|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992|| Mustangs de Rochester ||  USHL|| 20|| 4|| 6|| 10|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992|| Fighting Saints de Dubuque||  USHL|| 24|| 6|| 19|| 25|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| Université du Dakota du Nord || NCAA|| 38|| 10|| 24|| 34|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Université du Dakota du Nord|| NCAA|| 32|| 4|| 22|| 26|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| Université du Dakota du Nord|| NCAA|| 39|| 13|| 26|| 39|| 78|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Université du Dakota du Nord|| NCAA|| 37|| 11|| 30|| 41|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| IceCats de Worcester|| LAH|| 54|| 6|| 22|| 28|| 72|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1997-1998|| IceCats de Worcester||  LAH|| 71|| 12|| 34|| 46|| 63|| 11|| 1|| 7|| 8|| 8
|-
| 1998-1999|| Grizzlies de l'Utah|| LIH|| 20|| 4|| 3|| 7|| 20|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| rowspan=2|1998-1999|| Thunder de Las Vegas||  LIH|| 34|| 5|| 16|| 21|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Blades de Kansas City||  LIH|| 21|| 3|| 8|| 11|| 4|| 3|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 1999-2000|| Blades de Kansas City||  LIH|| 54|| 9|| 27|| 36|| 79|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Lumberjacks de Cleveland||  LIH|| 77|| 5|| 45|| 50|| 60|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2001-2002|| Pirates de Portland||  LAH|| 75|| 15|| 35|| 50|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Adler Mannheim|| DEL|| 39|| 6|| 17|| 23|| 46|| 8|| 1|| 2|| 3|| 10
|-
| 2003-2004|| Huskies de Cassel|| DEL|| 23|| 4|| 5|| 9|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Grizzlies de l'Utah||  LAH|| 46|| 5|| 15|| 20|| 39||-||-||-||-||-
|-
| 2004-2005|| Grizzlies de l'Utah||  LAH|| 6|| 0|| 0|| 0|| 6||-||-||-||-||-
|-
| 2004-2005|| Bears de Hershey||  LAH|| 40|| 8|| 12|| 20|| 18||-||-||-||-||-
|-
| 2005-2006|| Wolves de Chicago||  LAH|| 39|| 1|| 16|| 17|| 29||-||-||-||-||-
|-
| 2006-2007|| Griffins de Grand Rapids||  LAH|| 6|| 0|| 3|| 3|| 8||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"| 2006-2007|| HC Ambrì-Piotta|| LNA|| 29|| 7|| 20|| 27|| 32|| 7|| 1|| 8|| 9||10*
|-
| HC Bienne|| LNB|| -|| -|| -|| -|| -|| 6|| 1|| 3|| 4||6 
|-
| 2007-2008|| HC Ambrì-Piotta||  LNA|| 44|| 10|| 28|| 38|| 60|| 11|| 2|| 13|| 15|| 14 
|-
| 2008-2009|| HC Ambrì-Piotta||  LNA|| 40|| 10|| 27|| 37|| 42|| 12|| 2|| 1|| 3|| 18
|-
| 2009-2010|| SC Langnau Tigers||  LNA|| 50|| 6|| 22|| 28|| 30|| 7|| 1|| 1|| 2|| 8

|337||47||137||184||275||12||1||7||8||8

|206||26||99||125||191||7||1||2||3||8

|163||33||97||130||164||37||6||23||29||48

|146||38||102||140||178||-||-||-||-||-

Références

Voir aussi

Naissance en juillet 1974
Naissance à Chicago
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Fighting Sioux du Dakota du Nord
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LIH)
Joueur du Thunder de Las Vegas
Joueur des Lumberjacks de Cleveland
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du Adler Mannheim
Joueur des Kassel Huskies
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du HC Bienne
Joueur du SC Langnau Tigers
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LAH)